Edmund ou Edmond Ironside (983-1016) est roi d'Angleterre en 1016.
 William Edmund Ironside (1880-1959) est un officier britannique.
 Edmund Oslac Ironside (né en 1924) est un homme politique et ingénieur britannique, fils du précédent.

 Edmund Ironside est une pièce de théâtre anonyme du , parfois attribuée à William Shakespeare.